Овај чланак садржи списак кошаркаша који су наступали за Сан Антонио спарсе. Списак је тренутно ограничен само на играче који имају чланке на српској Википедији.

А

Б

В

Г

Д

Ђ

Е

Ј

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф 

Кошаркаши Сан Антонио спарса
Списак кошаркаша НБА клубова